Byrd může být:

 Donald Byrd (1932–2013) – americký trumpetista
 Charlie Byrd (1925–1999) – americký kytarista
 Joe Byrd (1933–2012) – americký kontrabasista a kytarista
 Richard Evelyn Byrd (1888–1957) – americký polární badatel a letec
 William Byrd (1543–1623) – anglický resenesanční hudební skladatel